Gostomia (gromada w powiecie prudnickim)
 Gostomia (gromada w powiecie wałeckim)